Le sorbier est un arbre de la famille des rosacées. Les autres homonymes sont des noms propres (voir ci-après).

Patronyme 
 Blanche Sorbier (1854-1929),  compositrice française ;
 Franck Sorbier (né en 1961), couturier français, créateur pour la maison de haute couture Sorbier.
 Jean Barthélemot de Sorbier (1762-1827), général de division des guerres de la Révolution et de l'Empire ;
 Jean François Sorbier (1744-1826), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Jean Joseph Augustin Sorbier (1774-1809), général de brigade français.

Organisation 
 Éditions du Sorbier, éditeur français.

Toponyme 
Sorbier, commune française, située dans le département de l’Allier ;
 la rue Sorbier est une voie du  de Paris.

Voir aussi 

 

Homonymie de patronyme